Kavakçı ist der Familienname folgender Personen:

 Yusuf Ziya Kavakçı (* 1938), türkischer islamischer Geistlicher
 Merve Kavakçı (* 1968), türkische Politikerin